Jméno Řehoř nosilo šestnáct papežů římskokatolické církve. Původ je odvozen z řeckého „grégoros“, znamenající „bdělý“.

papežové
 sv. Řehoř I. Veliký – pontifik v letech 590–604
 sv. Řehoř II. – pontifik v letech 715–731
 sv. Řehoř III. – pontifik v letech 731–741
 Řehoř IV. – pontifik v letech 827–844
 Řehoř V. – pontifik v letech 996–999
 Řehoř VI. – pontifik v letech 1045–1046
 sv. Řehoř VII. – pontifik v letech 1073–1085
 Řehoř VIII. – pontifik v roce 1187
 Řehoř IX. – pontifik v letech 1227–1241
 bl. Řehoř X. – pontifik v letech 1271–1276
 Řehoř XI. – pontifik v letech 1370–1378
 Řehoř XII. – pontifik v letech 1406–1415
 Řehoř XIII. – pontifik v letech 1572–1585
 Řehoř XIV. – pontifik v letech 1590–1591
 Řehoř XV. – pontifik v letech 1521–1523
 Řehoř XVI. – pontifik v letech 1831–1846

vzdoropapežové
Jméno Řehoř si zvolili také tři vzdoropapežové:
 Řehoř VI. (vzdoropapež) v roce 1012
 Řehoř VIII. (vzdoropapež) v letech 1118–1121
 Řehoř XVII. (vzdoropapež) v letech 1946–2005

další osoby jménem
 Řehoř

Papežové podle jména